Оливер Перри Хей — американский герпетолог, ихтиолог и палеонтолог.

Биография 
Родился в графстве Джефферсон, штат Индиана, в семье Роберта и Маргарет Хей. В 1870 году получил степень бакалавра искусств в колледже Эврека в штате Иллинойс. Преподавал в колледже как профессор наук в 1870—1873 годах. В 1870 году женился на Мэри Е. Хаусмон. Был профессором колледжа Оскалуса в Айове в 1874—1876 годах. Учился в Йельском университете в 1876—1877 годах. Через семнадцать лет после получения степени бакалавра он получил степень доктора наук в университете Индианы. В 1877—1879 годах преподавал в колледже Абингдон. В 1879—1895 годах преподавал в университете Батлера. С 1894 по 1895 годы работал в музее естественной истории им. Филда помощником куратора зоологии. В 1912 году назначен научным сотрудником Института Карнеги, от имени которого в Национальном музее США работал с коллекциями ископаемых позвоночных. Он сосредоточился на ископаемых черепахах и плейстоценовых млекопитающих.

У него было четверо детей. Сын Уильям Перри Хей также стал зоологом.

Публикации 
 . — «Oliver Perry Hay.».

Примечания 

Герпетологи США
Ихтиологи США
Палеонтологи США
Преподаватели Колледжа Эврика
Выпускники Колледжа Эврика